Орі́ (, ) — багатозначний термін.

Топоніми 
 Орі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Орі-ан-Ратьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер.
 Орі-ла-Віль) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пікардія, департамент Уаза.

Персоналії 

 Домінік Орі (, справжнє ім'я Анна Декло, ; 1907—1998) — французькая письменниця, перекладач, редактор.
 Кід Орі (; 1886—1973) — американський джазовий тромбоніст і керівник джаз-оркестру.
 Ларрі Орі (; 1905—1952) — канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.
 Меган Орі (; 1982) — канадська актриса кіно і телебачення.

Інше 
 «Граф Орі» () — комічна опера на дві дії написана Джоакіно Россіні у 1828.

Див. також 
 Toyota Auris

Французькі прізвища